Encsi kistérség: kistérség Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, központja: Encs.

Települései 

Magyarország kistérségei